Lacrime d'amore, film diretto da Pino Mercanti (1954)
Lacrime d'amore, film diretto da Mario Amendola (1970)